Баш-Эмпорда́ (, ) — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония.

Муниципалитеты 

 Альбонс
 Багур
 Белькайре
 Калонже
 Кастель-Пладжа-де-Аро
 Коломерс
 Корса
 Круильес-Монельс-и-Сан-Садурни-де-ла-Эура
 Фоша
 Фонтанильес
 Форальяк
 Гарриголес
 Гвальта
 Жафре
 Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан
 Ла-Пера
 Ла-Тальяда-д'Эмпорда
 Мон-рас
 Палафружель
 Паламос
 Палау-сатор
 Пальс
 Парлава
 Реженкос
 Рупья
 Сан-Фелиу-де-Гишольс
 Санта-Кристина-де-Аро
 Серра-де-Даро
 Торрент
 Торроэлья-де-Монгри
 Улья
 Ульястрет
 Ультраморт
 Валь-льобрега
 Вержес (Жирона)
 Вилоприу

Примечания 

Районы Жироны